Шаптала —українське прізвище.
 
 Шаптала Наталя Костянтинівна — юрист, доктор юридичних наук, суддя Конституційного Суду України.
 Шаптала Сергій Олександрович — генерал-лейтенант Збройних сил України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Герой України.
 Шаптала Андрій Васильович — баскетболіст, тренер.

Українські прізвища